O Campeonato Goiano de Futebol - Segunda Divisão de 1960 foi campeonato de futebol do Goiás de acesso a primeira divisão do estadual. A competição foi organizada pela Federação Goiana de Futebol e o campeão foi o Sírio Libanês Futebol Clube.

1960